Ratchet & Clank er et playstationspil fra 2002. Det foregår ude i fremtiden, hvor lombaxen Ratchet sidder og keder sig. Men det tager en drejning, da robotten Clank styrter ned på hans planet og sender ham ud på et eventyr.

 
Platformspil
Computerspil fra 2002
PlayStation 2-spil